Pojem Čertův důl je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Čertův důl (Orlické hory) – rekreační osada v Orlických horách
 Čertův důl (Krkonoše) – boční údolí Bílého Labe v Krkonoších
 Čertův důl u Podhořan – erozní rokle v vápencích vzniklá erozní činností přívalových vod nalézající se asi 8 km východně od Čáslavi
 Čertův důl (Podorlická pahorkatina) – údolí na toku řeky Zdobnice